Флаг муниципального образования Среднечубуркское сельское поселение Кущёвского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 9 июля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4166.

Описание 
«Полотнище синего (голубого) цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края расширяющуюся от древка орнаментальную полосу, образованную жёлтыми силуэтами двенадцати стилизованных колосьев, увеличивающихся вместе с шириной полосы (возрастающей от 1/4 до 1/2 ширины полотнища); над полосой посередине расположено белое изображение большой пятилучевой звезды в окружении десяти маленьких».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо и аллегорически указывает на реку Средние Чубурки давшую наименование поселению.

Изображение возрастающих в оконечности двенадцати пшеничных колосьев символизирует плодородие, достаток и аллегорически указывает на двенадцать поселений района, основой развития которых является выращивание зерновых.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства, процветания и прочности, достатка.

Изображение белой пятиконечной звезды символизирует гармонию, защиту, безопасность.

Окружение большой звезды таковыми же малыми — аллегорически указывает на то, что поселение состоит из одиннадцати населённых пунктов. Белый цвет (серебро) — символ совершенства, мудрости, благородства, мира

Примечания